Аджба — абхазская фамилия.

Известные носители:
 Аджба, Заур Кучович (1956—1993) — абхазский художник.
 Аджба, Таиф Шаадатович — абхазский поэт.